Süper Lig, prije poznata i kao Nacionalna liga (turski Millî Lig), Prva nogometna liga (turski 1. Lig)  i Prva superliga, te trenutno poznata kao Spor Toto Süper Lig, zbog sponzorskih ogovora, je najviši rang u turskom nacionalnom nogometnom, te najpopularnije sportsko natjecanje u cijeloj državi. Nalazi se pod upravom Turskog nogometnog saveza.

Prve tri momčadi u prvenstvima

Klubovi po uspješnosti 

 zaključno sa sezonom 2016./17.

Vanjske poveznice 
  službene stranice 
   stare službene stranice  (neaktivna poveznica)
  Footballdata.com  Statistike i rezultati
  Turkishsoccer.net Novosti i članci
  Ljestvica i rezultati uživo 
  UEFA Trenutni poredak u turskoj Süper Lig
  Turski nogometni savez
  Popis turskih nogometnih prijelaza 2007./2008.
  Turska nogometna banka podataka 
  Turksportal 
  Prijenos utakmica na internetu

Unutrašnje poveznice 
 Tursko nogometno prvenstvo (1924.-1951.)
 Millî Küme (1937.-1950.)
 Federacijski kup (1956.-1958.)
 Turski nogometni kup
 Turski superkup u nogometu
 

Nogomet u Turskoj
Turska